Пердью́ (Perdue, Purdue) — фамилия.

Фамилия 
 Пердью, Беверли (род. 1947) — американский политик, губернатор Северной Каролины.
 Пердью, Дерелис (1902—1989) — американская танцовщица и киноактриса.
 Пердью, Джон (1802—1876) — американский промышленник.
  (род. 1949) — американский писатель, профессор-историк.
 Пердью, Сонни (род. 1947) — американский политик, губернатор штата Джорджия.
  (род. 1938) — американский писатель.
 Пердью, Уилл (род. 1965) — американский баскетболист, четырехкратный чемпион НБА.
  (1920—2005) — президент и Chief Executive Officer компании .
  (род. 1991) — британская бегунья на длинные дистанции.

См. также 
 Университет Пердью — университет в США
  — американская компания
  — американская компания
  — французская песня
  — деревня в Саскачеване (Канада)
 Пердидо — разные значения